pokrzywnica – gatunek ptaka z rodziny płochaczy

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Pokrzywnica – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Piątek 
 Pokrzywnica – część wsi Wrząsowice w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Świątniki Górne
 Pokrzywnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Goworowo 
 Pokrzywnica – część wsi Sobowo w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Brudzeń Duży
 Pokrzywnica – wieś w woj. mazowieckim, w pow. pułtuskim, w gminie Pokrzywnica 
 Pokrzywnica – część wsi Kapuśniki w woj. mazowieckim, w pow. sierpeckim, w gminie Mochowo
 Pokrzywnica – wieś w woj. opolskim, w pow. kędzierzyńsko-kozielskim, w gminie Reńska Wieś 
 Pokrzywnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. jędrzejowskim, w gminie Wodzisław 
 Pokrzywnica – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów 
 Pokrzywnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. pilskim, w gminie Szydłowo 
 Pokrzywnica – przysiółek w woj. wielkopolskim, w powiecie poznańskim, w gminie Dopiewo
 Pokrzywnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. śremskim, w gminie Dolsk 
 Pokrzywnica – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. wągrowieckim, w Wągrowiec

Cieki wodne w Polsce 
 Pokrzywnica – rzeka, dopływ Narwi
 Pokrzywnica – rzeka, dopływ Parsęty
 Pokrzywnica – potok, dopływ Pokrzywianki
 Pokrzywnica – struga, dopływ Powy
 Pokrzywnica – rzeka, dopływ Trojanówki

Inne  
 Pokrzywnica – gmina wiejska
 Pokrzywnica – dawna nazwa miasta Koprzywnica
 Pokrzywnica – przystanek kolejowy w Pokrzywnicy, w województwie opolskim

Zobacz też 
 Konopki-Pokrzywnica, Pokrzywnica Wielka
 Jezioro Pokrzywnickie